Ume peut désigner :

 Ume ou Abricotier du Japon, arbre fruitier.
Umeälven, fleuve du nord de la Suède.
 UME, duo d'auteur de mangas composé de Takahiro Ozawa et Asako Seo.